Edelstein:
 Akim Oskarowicz Edelstein (1897–1967) – rosyjski lekarz psychiatra
 Aleksander Abraham Edelstein (zm. 1863) – polski rotmistrz
 Lisa Edelstein (ur. 1966) – amerykańska aktorka
 Juli-Jo’el Edelstein – izraelski polityk
 Morris Michael Edelstein (1888–1941) – deputowany Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych

Zobacz też 
 Edelštejn